

Населені пункти та їхні частини

 Геленув — село в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Геленув — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Геленув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Геленув — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Геленув — частина села Смуґі в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Геленув — частина села Ґрабовець у гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — частина села Кольонія-Коцишев у гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — частина села Вонкчев у гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — частина села Нова Весь у гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — частина села Чухув-Пенькі в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Геленув — частина села Слоптув у гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Геленув — частина села Острув у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Геленув — частина села Собесенкі-Другі в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Геленув — частина села Тшимше в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Геленув — колонія в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Геленув — колонія в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Геленув — колонія в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Геленув — колонія в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Геленув — осада в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Примітки